Kohlbergbach ist der Name folgender Gewässer:

 Kohlbergbach (Gnasbach), linker Zufluss des Gnasbachs bei Rettenbach, Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kohlbergbach (Saggaubach), rechter Zufluss des Saggaubachs bei Unterhaag, Gemeinde Oberhaag, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Kohlbergbach (Vordernberger Bach), linker Zufluss des Vordernberger Bachs bei Sankt Laurenti, Gemeinde Vordernberg, Bezirk Leoben, Steiermark

Siehe auch:
 Kohlberg